Янез Барле (; род. 21 марта 1952, Риека) — словенский шахматист, международный мастер (1976).

В составе сборной Словении участник трёх Олимпиад (1992—1994, 2002 — за 3-ю сборную) и 10-го командного чемпионата Европы (1992) в Дебрецене.

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Югославии
Шахматисты Словении